Die Spielzeit 1952/53 der 1. Liga  war die zehnte reguläre Austragung der höchsten Eishockeyspielklasse der Tschechoslowakei. Mit neun Punkten im abschließenden Finalturnier setzte sich der TJ Spartak Praha Sokolovo durch. Für die Hauptstädter war es ihr erster tschechoslowakischer Meistertitel überhaupt.

Modus 

Im Gegensatz zur Vorsaison wurde die Teilnehmerzahl der drei Hauptrundengruppen von jeweils sechs Mannschaften auf sieben erhöht. Aufgrund der Durchführung von Hin- und Rückspiel innerhalb der Gruppen betrug die Gesamtanzahl der Spiele pro Mannschaft in der Hauptrunde somit 12 Spiele. Die zwei besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das abschließende Finalturnier, das in einer einfachen Runde ausgetragen und dessen Sieger Meister wurde. Zudem qualifizierten sich die Mannschaften, die die Hauptrunde in ihrer jeweiligen Gruppe auf den Plätzen 3 und 4 abgeschlossen hatten das Turnier um die Plätze 7 bis 12. Da die Teilnehmerzahl zur nächsten Saison wieder verringert werden sollte, stiegen die beiden Letzten der Gruppe A und C, sowie der Letzte der Gruppe B ab.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Plätze 7–12

Finale 

Bester Torschütze der Liga wurde wie im Vorjahr Miroslav Klůc vom ZSJ Hutě Chomutov, der in den 17 Spielen seiner Mannschaft 33 Tore erzielte.

Meistermannschaft des ZSJ Sparta ČKD Sokolovo Prag

Einzelnachweise

Weblinks 
 1. Liga-Statistiken (tschechisch)

Saison der 1. Liga (Tschechoslowakei)
Eishockeysaison 1952/53